Rocas steht für

 Albert Rocas (* 1982), spanischer Handballspieler
 Rocas-Atoll, brasilianisches Atoll im Atlantik

Siehe auch:
 Roca
 Ròcas